Collembolispora är ett släkte av svampar. Collembolispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Collembolispora